Оскар Хавкин: Хавкин, Оскар Адольфович (1912—1993) — русский писатель, поэт.
 Хавкин, Оскар Григорьевич (1923—1985) — советский архитектор.